Heka o Meissa – stella della costellazione di Orione
Heka – divinità egizia
Heka – circoscrizione della Tanzania